Гуасаве () — муниципалитет в Мексике, штат Синалоа, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Guasave с языка народа кахита можно перевести как: место возделываемых полей или место, где работают в поле.

Площадь муниципалитета равна 2938 км², что составляет 5,12 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Синалоа: на севере с Эль-Фуэрте и Синалоа, на востоке с Сальвадор-Альварадо и Ангостурой, на западе с Аоме, и на юге омывается водами Калифорнийского залива.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 30 ноября 1916 года, в его состав входит 543 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 42,3 %, промышленность и строительство — 12,2 %, сфера обслуживания и туризма — 42,5 %, прочее — 3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99 %;
 водоснабжение: 91,5 %;
 водоотведение: 88,8 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 руины церкви, датируемые XVII веком;
 несколько памятников историческим личностям;
 курортные города на побережье Калифорнийского залива: Бока-дель-Рио, Буэна-Виста, Лас-Глориас и остров Макапуле.

Фотографии

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Синалоа
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Синалоа